89. Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich, które odbyły się 23 grudnia 2014 roku. Pierwotnie mistrzostwa miały odbyć się 26 grudnia 2013 na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince, jednak z powodu zbyt wysokiej temperatury zawody przeniesiono na marzec 2014 roku, a te także odwołano z powodu braku śniegu.

Tytułu mistrza Polski bronił Maciej Kot.

W konkursie indywidualnym na dużej skoczni zwyciężył Piotr Żyła z KS Wisła Ustronianka, srebrny medal zdobył Adam Ruda z Zagórskie TS Zakucie SMS Szczyrk, a brązowy - Jan Ziobro z WKS Zakopane.

Konkurs drużynowy na dużej skoczni nie został przeprowadzony.

Obiekt 
Konkurs skoków na Mistrzostwach Polski 2014 odbędzie się na dużej skoczni w Wiśle.

Jury

Wyniki

Konkurs indywidualny na dużej skoczni (23.12.2014) 
Nie uwzględniono w nich zawodników z Ukrainy i Czech

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
2014 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Wiśle